Jack Straw puede referirse a:

 Jack Straw, rebelde inglés que participó activamente en la rebelión de Wat Tyler de 1381 contra Ricardo II.
 Jack Straw (1946- ), político laborista inglés, cuyo nombre es John Whitaker Straw.
 Jack Straw, obra de teatro de 1908 de William Somerset Maugham.